Warren Miller peut désigner :
 Warren Miller (1847-1920), homme politique américain, représentant de Virginie-Occidentale ;
 Warren Miller (1885-1956), joueur américain de baseball ;
  (1921-1966), écrivain américain ;
 Warren E. Miller (1924-1999), politologue américain ;
 Warren Miller (1924-2018), réalisateur américain ;
 Warren Miller (1954-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Warren Miller (1964), homme politique américain ;
 Warren L. Miller, avocat américain ;
 Warren Miller, homme politique américain ;
 Warren Miller, acteur.

Référence